Die SuperLiga 2008/09 (offiziell: Jelen SuperLiga) war die dritte Saison der höchsten serbischen Fußballliga der Männer. Partizan Belgrad gelang das Doubles aus Meisterschaft und Pokal.

Modus 
Die zwölf Mannschaften traten in drei Runden gegeneinander an, sodass 33 Spieltage zu absolvieren waren. Die Teams, die nach 22 Spielen die ersten sechs Plätze belegten hatten zusätzlich sechs Heimspiele, die Teams auf den unteren sechs Plätzen noch fünf Heimspiele. Der Tabellenletzte stieg ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 

 Offizielle Website der SuperLiga

Einzelnachweise 

2008
Fußballsaison 2008/09